Новосельдинский — посёлок в городском округе Ульяновск в Ульяновской области России. Входит в Ленинский район.

География 
Располагается на левом берегу Свияги в 7 км к западу от центра Ульяновска.

История 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 августа 1983 года населённому пункту, возникшему на территории Карлинского сельсовета Ульяновского района Ульяновской области, присвоено наименование — посёлок Новосельдинский.

13 июля 2004 года принят Закон Ульяновской области 043/ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области», по которому посёлок Новосельдинский вошёл в состав городского округа Ульяновск.

Население

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проходит Сельдинское шоссе. Остановка общественного транспорта «Новосельдинский».

В пешей доступности железнодорожная платформа 192 километр железнодорожной линии Ульяновск-Буинск.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.

Населённые пункты городского округа Ульяновск